Ciolacu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Andrei Ciolacu (n. 1992), fotbalist român
 Ioana Ciolacu (n. 1982), designer de modă român
 Marcel Ciolacu (n. 1967), politician român
 Olga Ciolacu (n. 1949), interpretă de muzică ușoară și populară din Republica Moldova

Nume de familie românești